Sermikassak bezeichnet:
 Sermikassak (Gletscher, Kangerlussuaq, Upernavik) (auch Qeqertarsuup Sermia), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Nuussuaq, Upernavik), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Ukkusissat Sulluat), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Kangerluarsuk, nördlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Kangerluarsuk, südlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Kangerlussuaq, Uummannaq), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Kangilleq) (Johannes Bræ), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Nuussuaq, Uummannaq, nordwestlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Nuussuaq, Uummannaq, südöstlich), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Perlerfiup Kangerlua), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Sermikassak (Gletscher, Qeqertarsuaq), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland